

События 
 Захват булгарами Софии
 Харуном ар-Рашидом создан научный переводческий центр «Дом мудрости», «Хизанат ал-хикма» (или «Бейт ал-хикма») со специальной библиотекой.
 Умер Гарун ар-Рашид. Халифом Аббасидского халифата стал аль-Амин, но между ним и его братом аль-Мамуном началась война, в которой аль-Мамун, сын персидской жены Гаруна ар-Рашида, опирался на Хорасанские войска, а аль-Мамин, сын арабки, опирался на арабов и сирийцев.
 Кордовский эмират подавил восстание на территории Португалии.
 Испанские мавры совершили нападение на Корсику.
 Франки начали поход против велетов.
 Война Византии и франков в Адриатическом море. Флотом франков командует Пипин Младший. Осада Венеции.
 Карл построил флот в устье Эльбы против датчан.
 Аварский каган — вассал Карла Великого.
 Болгаро-византийская война. Болгары взяли Сердику. Никифор двинулся на них, но в войске начался бунт. Никифор утихомирил солдат и по возвращении казнил зачинщиков.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 809 году
 Хунайн ибн Исхак ал-Ибади, врач и переводчик с греческого и сирийского языков (ум. 873).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 809 году
 24 марта — Харун ар-Рашид, знаменитый аббасидский халиф (род. 766).
 26 марта — Людгер, католический святой, миссионер в Нидерландах и северной Германии, основатель монастырей и первый епископ Мюнстерского епископства (род. 742).
 14 июня — Отомо но Отомаро, японский полководец (род. ок. 731).

Примечания

См. также